Шиффнер, Иосиф (ок. 1760—1818) — чешско-немецкий писатель.
 Шиффнер, Карл (1865—1945) — немецкий металлург, профессор и ректор Фрайбергской горной академии.
 Шиффнер, Мэтью (ок. 1690 ― 1756) ― российский и британский купец из рода балтийских немцев.

Примечания